USS Huntington es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Huntington (CA-5), crucero de la clase Pennsylvania.
 USS Huntington (CL-77), crucero de la clase Cleveland.
 USS Huntington (CL-107), crucero de la clase Fargo.
Huntington, USS